Вита́лий Влади́мирович Стеньга́ч (, 28 декабря 1922 год, село Турчинцы — 3 января 1996 год, село Маков, Дунаевецкий район, Хмельницкая область, Украина) — председатель колхоза «Украина» Дунаевецкого района Хмельницкой области. Герой Социалистического Труда (1966). Депутат Верховного Совета УССР 8 — 9 созывов.

Биография 
Родился 28 декабря 1922 года в крестьянской семье в селе Турчинцы. В 1940 году призван на службу в Красную Армию. Окончил Севастопольское высшее военно-морское училище.

В годы Великой Отечественной войны служил на корабле «Червона Украина» на Северном флоте. В 1943 году вступил в ВКП(б).

После демобилизации с 1946 до 1949 года работал счетоводом конторы «Заготзерно» и учителем средней школы.

С 1949 года служил в органах МГБ. С 1955 по 1958 год — начальник пожарно-сторожевой охраны Маковского сахарного завода Хмельницкой области.

С 1958 по 1961 год — председатель исполнительного комитета Дунаевецкого поселкового совета Хмельницкой области, председатель колхоза имени Дзержинского Дунаевецкого района, кладовщик Маковского сахарного завода.

С 1961 по 1996 год — председатель колхоза «Украина» села Маков Дунаевецкого района. С 1961 года колхоз стал специализироваться на откорме крупного рогатого скота. Вывел колхоз в передовые сельскохозяйственные предприятия Хмельницкой области. Под его руководством в селе Маков был построен асфальтовый завод и разнообразные социально-культурные объекты. Маков стал первым газифицированным селом в Хмельницкой области.

Колхоз досрочно выполнил задания восьмой пятилетки, сдав сверх плана 18,7 тысячи центнеров мяса, около 100 тысяч яиц и 100 тысяч центнеров сахарной свеклы. За эти выдающиеся трудовые достижения был удостоен в 1966 году звания Героя Социалистического Труда.

Окончил заочно Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета УССР 8 — 9 созывов, областного, районного и сельского советов народных депутатов и делегатом XXIV съезда КПСС.

Скончался 3 января 1996 года в селе Маков Дунаевецкого района.

Сочинения 
 Передовий досвід виробництва яловичини.- К.: Урожай, 1965.- 56с
 Не тот теперь Маков // Образ жизни, рождённый Октябрём.- К., 1977.- С. 62-69.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года
 Орден Ленина (трижды — 1966, 1971, 1976)
 Орден Октябрьской Революции (1973)
 Орден Отечественной войны 2 степени

Литература 
 Бутченко Ф. Світанки господаря: Про В.Стеньгача // Працею звеличені.- К., 1971.- С. 265—268.
 Герої Соціалістичної Праці Дунаєвеччини: Бібліографічний список.- Дунаївці, 189.
 Депутати Верховної Ради УРСР. 9-е скликання — 1975 р.
 Мацевич А. Маківський колос: Нарис.- К.: Дніпро, 1982.- 71с.
 Прокопчук В. С., Прокопчук Т. К., Олійник С. В. / «Дунаєвеччина в іменах Біобібліографічний довідник» — Дунаївці-2006

Ссылки 

Депутаты поселковых советов СССР
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС